Nağdalı – centro abitato del distretto di Abşeron, in Azerbaigian
 Nağdalı – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian